Rajella annandalei — вид хрящевых рыб семейства ромбовых скатов отряда скатообразных. Обитают в центрально-восточной части Тихого океана. Встречаются на глубине до 830 м. Их крупные, уплощённые грудные плавники образуют округлый диск. Максимальная зарегистрированная длина 33 см. Откладывают яйца. Не являются объектом целевого промысла.

Таксономия 
Впервые вид был научно описан в 1913 году. Он назван в честь антрополога и зоолога (1876—1924). Лектотип представляет собой самку длиной 32,7 см, пойманную в море Хальмахера на глубине 827 м.

Ареал 
Эти батидемерсальные скаты обитают у восточного побережья Индонезии. Встречаются на глубине от 400 до 830 м.

Описание 
Широкие и плоские грудные плавники этих скатов образуют диск в виде сердечка. На вентральной стороне диска расположены 5 жаберных щелей, ноздри и рот. На длинном хвосте имеются латеральные складки. Максимальная зарегистрированная длина 33 см.

Биология 
Подобно прочим ромбовым эти скаты откладывают яйца, заключённые в жёсткую роговую капсулу с выступами на концах. Эмбрионы питаются исключительно желтком.

Взаимодействие с человеком 
Эти скаты не являются объектом целевого промысла. Уязвимы в качестве прилова при донном тралении. В ареале ведётся довольно интенсивный траловый промысел. Данных для оценки Международным союзом охраны природы охранного статуса вида недостаточно.

Примечания

Ссылки 
 

Ромбовые скаты
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1913 году
Таксоны животных, названные в честь людей